Habermaas ist der Name folgender Personen:

 Friedrich Habermaas (1795–1841), württembergischer Oberjustizrat, Landtagsabgeordneter 
 Hermann von Habermaas (1856–1938), württembergischer Staatsminister